Fiorentini ima više značenja:
 Fiorentini, Chieti
 Fiorentini, Salerno